Armorica, auch Armorika geschrieben, bezeichnet
 Aremorica, die ursprünglich lateinische Bezeichnung für die nordwestliche Küste Galliens
 Königreich Armorica, ein frühmittelalterliches Königreich der nordwestlichen Küste der heutigen Normandie
 Armorica (Kontinent), in der Erdgeschichte die Bezeichnung für einen Kleinkontinent während des Paläozoikums